La stagione 1995 della Formula 3000 giapponese  fu prevista su nove gare anche se poi ne vennero disputate solo 8. Vi presero parte 16 differenti team, 26 differenti piloti, 3 differenti telaisti e 3 differenti motoristi.

La serie venne vinta dal pilota nipponico Toshio Suzuki su Lola T94-50 Mugen. Fu l'ultima stagione per tale categoria, che dall'anno seguente abbandonò i telai di Formula 3000 e si trasformò nella Formula Nippon.

La pre-stagione

Calendario 

Tutte le corse sono disputate in Giappone.

Piloti e team

Risultati e Classifiche

Risultati

Classifica piloti

I punti sono assegnati secondo lo schema seguente:

Contano solo i migliori 6 risultati.

Risultati completi

R13=ritirato ma classificato R=ritirato NS=non parte

Note

 09
Giapponese